Die Football League Second Division 1925/26 war die 30. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1925 und endete am 1. Mai 1926.

Zweitligameister wurde The Wednesday aus Sheffield und daneben stieg auch das zweitplatzierte Derby County in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1926/27 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und Notts County die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Stoke und Stockport County, wobei beide Klubs fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1926/27 Third-Division-North-Meister Grimsby Town und aus der Football League Third Division South der Gewinner FC Reading die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1925-26 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1925/26
1925